Сомониён — таджикский топоним. Может означать:

 Сомониён — посёлок городского типа в районе Рудаки.
 Сомониён — джамоат Джаббар-Расуловского района.
 Сомониён — село Исфаринского района Согдийской области.

См. также 
 Саманидское государство